Коритовський () — польське прізвище.

 Адам Коритовський — генерал бригади Війська польського, уродженець Перемишлян.
 Вітольд Коритовський — намісник Галичини.
 Францішек Коритовський — дідич Тернополя.
 Ф. Коритовський — комендант залоги Львова.

Польські прізвища